(1865–1930) – rosyjski urzędnik państwowy, senator, członek Rady Państwa, ostatni minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego
 Nikołaj Pokrowski (1909–1976) – sowiecki dowódca partyzancki,  funkcjonariusz Komunistycznej Partii (bolszewików) Białorusi i urzędnik państwowy Białoruskiej SRR, Bohater Związku Radzieckiego.